135th Street (straat) - straat in New York
 135th Street (Lenox Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 135th Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat